

Geografia
 Victoria Road – strada di Adelaide, Australia
 Victoria Road – strada di Sydney, Australia
 Victoria Road – strada di Cambridge, Regno Unito
 Victoria Road – strada di Londra, Regno Unito
 Victoria Road – strada di Oxford, Regno Unito
 Victoria Road – strada di Hong Kong
 Victoria Road – area non incorporata nella provincia canadese di Ontario

Impianti sportivi
 Victoria Road – impianto sportivo di Dagenham, Inghilterra, Regno Unito
 Victoria Road – impianto sportivo di Port Talbot, Galles